Grotz ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Peter Grotz (* 1957), deutscher Politiker (CDU) und Professor an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen
 Florian Grotz (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans Grotz (1923–2020), deutscher Ordensgeistlicher und Historiker
 Reinhold Grotz (* 1938), deutscher Geograph 
 Stephan Grotz (* 1966), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Groz
 Krotz
 Croz